Glenorchy kan syfta på följande platser:

Australien 

 Glenorchy, Tasmanien, förort till Hobart, 
 City of Glenorchy, local government area, Tasmanien, 
 Glenorchy, Victoria, ort, Northern Grampians,

Nya Zeeland 

 Glenorchy, Nya Zeeland, ort, Otago, 

Robotskapade Australienförgreningar